Solaris (lat. sluneční) je označení několika různých entit:

 Solaris (operační systém) – operační systém od firmy Sun Microsystems
 Solaris Bus & Coach – polský výrobce autobusů, trolejbusů a tramvají
 Solaris (odrůda révy vinné) – bílá moštová odrůda révy, vyšlechtěná roku 1975 v Německu
 Solaris (fotografický film) – značka fotografických filmů vyráběných italskou firmou Ferrania
 Russula solaris – Holubinka sluneční
Solaris (kryptoměna)

v kultuře
 Solaris (kniha) – sci-fi román Stanislawa Lema
 Solaris (film, 1968) – televizní film, režie Boris Nirenburg
 Solaris (film, 1972) – film Andreje Tarkovského z roku 1972 na námět stejnojmenné knihy
 Solaris (film, 2002) – remake filmu Stevena Soderbergha z roku 2002
 Solaris (opera) – rocková opera Iryny Hubarenkové z roku 1982
 Solaris (komiks) – komiks vytvořený Grantem Morrisonem
 Solaris (časopis) – kanadský časopis o sci-fi
 Solaris (skupina) – maďarská hudební skupina
 Solaris (jazz) – skotská jazzová skupina
 Solaris (album) – album hudební skupiny Photek
 Solaris (počítačová hra) – počítačová hra z roku 1988
 Solaris je jméno země v počítačové hře Xenogears